Bernat I de Cabrera (? - 1332), XI vescomte de Cabrera, noble català del llinatge dels Cabrera
 Bernat II de Cabrera (Calataiud, 1298 - Saragossa, 1364), vescomte de Cabrera (1328-1343) i (1349-1350) i de Bas (1335 i 1352-1354), Almirall de l'Armada Reial del senyor rei d'Aragó i redactor de les Ordinacions sobre la fet de la mar 
 Bernat III de Cabrera (? – Tordehumos, Castella, 1368), Vescomte de Bas i comte d'Osona, heretà el títol en haver mort el seu germà Ponç sense descendència 
 Bernat IV de Cabrera (1352 - Catània, Sicília, 1423), vescomte de Cabrera, baró de Montclús, comte d'Osona (1373), vescomte de Bas (1381) i comte de Mòdica (1393)
 Bernat V de Cabrera (abans del 1400 - Mòdica, Sicília, 1466), vescomte de Cabrera i de Bas, comte de Mòdica i jurat de Sicília